Marienkirchen (auch Sankt-Marien-Kirchen) sind dem Patrozinium Marias, der Mutter Jesu unterstellte oder nach ihr benannte Kirchen.

 Kapellen siehe Marienkapelle
 Klosterkirchen siehe auch Marienkloster

Namen Mariae, Leben Mariae 
Zahlreiche theologische Attribute der Maria, Mutter Jesu, und Ausdrucksweisen der Marienverehrung sind mit spezielleren Namen belegt, die man Marientitel nennt. Diese stellen eigenständige Patrozinien dar. Oft sind Marienkirchen einem bestimmten Ereignis aus dem Marienleben geweiht und nach diesem benannt. Auch andere Aspekte der Marienverehrung und -wallfahrt sind namensbildend.

Alle diese Namen finden sich dann auch in anderen Sprachen, und sind jeweils dort zu finden:

 Mariä-Aufnahme-in-den-Himmel-Kirche
 Maria-vom-Berg-Karmel-Kirche
 Mater-Dolorosa-Kirche
 Mariä-Empfängnis-Kirche
 Mariä-Entschlafen-Kirche, Entschlafung-der-Gottesgebärerin-Kirche
 Maria-Einsiedeln-Kirche
 Maria-Elend-Kirche → Maria Elend
 Maria-Freuden-Kirche, Maria von den [Sieben] Freuden → Maria-Lätitia-Kirche
 Maria-Frieden-Kirche, Königin des Friedens → Maria Frieden
 Mariä-Geburt-Kirche
 Mariä-Gewandniederlegung-Kirche
 Gottesmutter-Kirche
 Mariä-Heimgang-Kirche, Heimgang-Mariens-Kirche
 Mariä-Heimsuchung-Kirche
 Maria-Herz-Kirche
 Mariahilfkirche
 Mariä-Himmelfahrt-Kirche
 Maria-Immaculata-Kirche
 Selige-Jungfrau-Maria-Kirche, Jungfrauenkirche
 Maria-Königin-Kirche
 Maria-Lätitia-Kirche
 Liebfrauenkirche, Frauenkirche
 Maria-Loreto-Kirche
 Maria-von-Lourdes-Kirche (auch → Lourdesgrotte)
 Muttergotteskirche
 Mutter-der-Kirche-Kirche
 Maria-Pietà-Kirche → Mater-Dolorosa-Kirche
 Maria-Regina-Kirche → Maria-Königin-Kirche
 Maria Rosenkranzkönigin
 Mariä-Schmerzen-Kirche, Schmerzensmutter, Maria von den Schmerzen
 Maria-Schnee-Kirche
 Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche
 Maria von den Sieben Schmerzen, Sieben-Schmerzen-Kirche
 Maria-Sieg-Kirche
 Maria-Trost-Kirche
 Mariä-Verkündigung-Kirche
 Mariä-Vermählung-Kirche → Vermählung Mariä
 Maria-Victoria-Kirche
 Maria-Wiesen-Kirche
 Maria-Wunder-Kirche

 Zur Übersicht über alle Marienbasiliken siehe Basilica minor, Kathedralen sind beim jew. Patrozinium erfasst

Sonstige Marienkirchen 
Die folgende Liste führt unsortiert Marienkirchen auf, deren Patrozinium nicht näher bestimmt oder unklar ist.

Albanien 
 Marienkloster (Apollonia)
 Marienkirche (Kloster Ardenica)
 Marienkirche (Elbasan)
 Marienkirche (Labova e Kryqit)
 Marienkirche (Saraqinishta)
 Marienkirche (Vau-Deja)
 Katholische Kirche von Vlora
 Marienkirche (Voskopoja)

Äthiopien 
 St. Maria von Zion

Australien 
 St Mary’s Anglican Church (Brisbane)

Belgien 
 Marienkirche (Brüssel)

Dänemark 
 Evangelische Marienkirche, Hadersleben, dänisch: Haderslev/ Nordschleswig
 Dom zu Ribe Vor Frue Kirke (deutsch Marienkirche)
 Evangelische Marienkirche Sonderburg, Sonderburg, dänisch: Sønderborg/ Nordschleswig

Deutschland

Baden-Württemberg 
 St. Marien (Adelsheim)
 Cornelienkirche (Bad Wimpfen) (ursprüngliches Patrozinium Maria)
 Marienkirche (Baiersbronn)
 Evangelische Kirche Baumerlenbach
 Wallfahrtskirche Birnau
 Marienkirche (Bronnweiler)
 Marienkirche (Ellwangen)
 St. Maria (Eubigheim)
 Deutschordensmünster St. Peter und Paul (Heilbronn) (bis ins 18. Jahrhundert)
 Stiftskirche St. Maria (Herrenberg)
 Marienkirche (Kirchensall)
 Marienkirche (Kocherstetten)
 Marienkirche (Lauda)
 Schlosskirche St. Marien, Insel Mainau
 St. Maria (Neustadt an der Rems), Neustadt an der Rems-Hohenacker
 Mariengrotte (Oberlauda)
 Marienkirche (Onolzheim)
 Marienkirche (Owen)
 Liebfrauenkirche (Ravensburg)
 Marienkirche (Reutlingen)
 St. Maria am Schuppach (Schwäbisch Hall), abgegangen
 Kapelle Sancta Maria Victoria Stefansfeld
 Pfarrkirche St. Maria (Stuttgart)
 Marienkirche Tüngental
 Marienwallfahrtskirche (Waghäusel)
 Marienkirche (Upfingen)
 St. Maria (Weil am Rhein)
 St. Maria (Weingarten/Württemberg)
 St.-Marien-Kirche (Weinheim)
 St. Maria (Wenkheim)
 Kollegiatstift St. Maria (Wertheim)

Bayern

A – K 
 St. Marien (Altenschönbach)
 St. Maria, Simon und Judas (Altheim)
 St. Maria (Auhausen)
 Sankt-Marien-Kirche (Augsburg)
 St. Maria (Babenhausen)
 Wallfahrtskapelle St. Maria (Babenhausen)
 St. Marien (Bad Rodach)
 St. Maria am See (Bad Windsheim)
 St. Maria (Bernhardswend)
 Kirche St. Maria (Markt Berolzheim)
 St. Maria (Birkenfeld)
 St. Maria (Blumenthal)
 St. Marien (Breitenau)
 St. Maria (Bühl im Ries)
 St.-Marien-Kirche (Coburg)
 St. Marien (Dachsbach)
 Maria Einsiedeln (Dettenschwang)
 St. Maria (Dorfgütingen)
 Mariä Opferung (Duggendorf)
 Friedhofskapelle St. Maria, Georg und Vitus in Ebern
 Maria Seelenberg in Eggenthal im Ostallgäu
 St. Maria (Engishausen)
 St. Marien (Erlangen-Bruck)
 St. Maria (Flüssen)
 Dom St. Maria und St. Korbinian in Freising
 St. Maria, St. Petrus und Paulus (Gärtenroth)
 Marienkapelle (Geiselwind)
 St. Maria (Großhaslach)
 Marienkapelle (Grünlas)
 St. Mariä Virginis (Gunzenhausen)
 St. Maria und Georg (Happurg)
 St. Marien und St. Jakobus (Heilsbronn)
 Stadtkirche (Hersbruck)
 Marienkirche (Himmelkron)
 Stadtkirche St. Marien (Hof)
 St. Maria (Hohenberg)
 St. Maria (Humprechtsau)
 St. Maria und Wendel (Illesheim)
 St. Maria (Irl), (Regensburg)
 Rieterkirche St. Marien und Christophorus in Kalbensteinberg
 St. Maria (Keferloh)
 St. Maria und Michael (Kirnberg)
 St. Maria (Kleinweisach)
 St. Maria, Petrus und Bernhard (Klosterlangheim)
 St. Maria (Kloster Sulz)
 St. Maria (Kohlstein)
 Marienmünster (Königshofen an der Heide)

L – Z 
 Mariä Himmelfahrt (Laibstadt)
 Allerheiligen (Leinach), ehemaliges Patrozinium der alten Pfarrkirche in Unterleinach
 St. Maria (Lipprichhausen)
 St. Maria (Loppenhausen)
 St. Maria (Frauenberg), Maisach
 St. Maria (Maiselsberg)
 St. Maria (Markt Berolzheim)
 St. Maria und Kilian (Mühlhausen)
 Unser Frauen (Memmingen)
 St. Maria (Ramersdorf), München-Ramersdorf
 St. Maria (Thalkirchen), München-Thalkirchen
 Marienklause München-Untergiesing-Harlaching
 St. Maria Einsiedeln in Münchsdorf
 Beatae Mariae Virginis (Nennslingen)
 St. Marien (Nürnberg-Fischbach)
 St. Maria und Georg (Oberfeldbrecht)
 St. Maria (Oberntief)
 St. Maria (Obersulzbach)
 St. Maria (Ostheim)
 Stadtkirche St. Marien (Pappenheim)
 St. Maria (Peesten)
 St. Maria (Peustelsau)
 St. Maria und Johannes (Pommersfelden)
 St. Maria (Reichenbach)
 St. Marien (Reusch)
 St. Maria (Rittersbach)
 St. Maria (Rufen)
 Osterbrünnl-Kapelle Ruhmannsfelden
 St. Maria (Scheuer)
 Marienkapelle (Schmachtenberg), 1761 abgebrochen
 St. Maria (Schney)
 St. Marien (Sonnefeld)
 St. Marien (Steeg)
 Marienkirche (Treuchtlingen)
 St. Marien (Volkmarsen)
 St. Maria (Wallesau)
 St. Maria (Weißdorf)
 Wendelsteinkircherl, der Patrona Bavariae geweiht
 Unser Frauen (Woringen)
 Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung (Würzburg)
 Marienkapelle (Würzburg)
 Marienkirche (Würzburg)

Berlin 
 St.-Marien-Kirche (Berlin-Heiligensee)
 St. Marien (Berlin-Karlshorst)
 St. Marien Liebfrauen (Berlin-Kreuzberg)
 Marienkirche (Berlin-Mitte)
 St. Marien (Berlin-Reinickendorf)
 St. Marien am Behnitz (Spandau)
 Maria, Hilfe der Christen (Spandau)
 St. Marien (Berlin-Wilmersdorf)
 St.-Marien-Kirche (Berlin-Zehlendorf)

Brandenburg 
 St. Marien (Bad Belzig)
 St. Marien (Bernau bei Berlin)
 Marienkirche (Brandenburg an der Havel)
 St. Marien (Dahme/Mark)
 Doberlug-Kirchhain:
 Klosterkirche Doberlug
 Stadtpfarrkirche St. Marien (Kirchhain)
 Marienkirche Frankfurt (Oder)
 St. Marien (Fredersdorf)
 Dom St. Marien (Fürstenwalde)
 St. Marien (Gramzow)
 St. Marien (Gransee)
 Dorfkirche Groß Kölzig
 St.-Marien-Kirche (Herzberg)
 St.-Marien-Kirche (Kyritz)
 St. Marien (Lebus)
 St.-Marien-Kirche, Müncheberg
 Pfarrkirche Sankt Marien, Neuruppin
 Stiftskirche St. Marien, Neuzelle
 Marienkirche, Prenzlau
 Marienkirche, Strausberg
 St. Marien, Trebbin
 St. Marien (Treuenbrietzen)
 St. Marien (Wiesenburg)
 Marienkirche, Wittstock/Dosse
 St. Marien, Wriezen
 Klosterkirche St. Maria (Kloster Zinna)

Bremen 
 St. Marien (Bremen-Blumenthal), kath.
 St. Marien (Bremen-Walle), kath.
 St.-Marien-Kirche (Bremerhaven-Mitte), kath.
 Marienkirche (Bremerhaven-Geestemünde), ev.-luth.

Hamburg 
 ehemaliger Mariendom, Altstadt
 St. Marien-Dom (Hamburg), Sankt Georg
 St. Marien (Hamburg-Ohlsdorf)

Hessen 
 St. Marien (Bad Hersfeld)
 Marienkirche (Bad Homburg)
 St. Marien (Bad Sooden-Allendorf)
 St. Marien (Bebra)
 Evangelische Kirche Beuern
 Marienkirche (Büdingen)
 Nikolai- und Marienkirche (Caldern)
 St. Marien (Dudenhofen)
 Marienkirche (Frankfurt-Seckbach)
 Benediktinerinnenabtei zur Heiligen Maria
 Marienkirche (Gelnhausen)
 St. Marien (Ginsheim)
 St. Marien (Götzenhain)
 Maria Hilfe der Christen (Hanau-Steinheim)
 Marienkirche (Hanau)
 Maria Himmelskron (Heusenstamm)
 Stadtkirche St. Marien (Homberg)
 St. Marien (Königstein im Taunus)
 St. Maria (Lengefeld)
 Marienstiftskirche Lich
 Lutherische Pfarrkirche St. Marien (Marburg)
 St. Marien (Niedertiefenbach)
 Marienkirche (Offenbach am Main)
 Marienkirche (Ortenberg)
 St. Elisabeth und Marien (Rotenburg an der Fulda)
 Evangelische Marienkirche Schönberg-Wilmshausen
 Stadtkirche (Sontra)
 Marienkirche (Viernheim)
 Marienkirche (Wehrshausen)
 Marienkirche (Wendeburg)
 Marienbasilika (Wilhelmshausen), Wilhelmshausen
 St.-Marien-Kirche (Wiesbaden)

Mecklenburg-Vorpommern 
 St.-Marien-Kirche (Alt Kosenow)
 Marienkirche (Anklam)
 St.-Marien-Kirche (Barth)
 St.-Marien-Kirche (Bergen)
 Stadtkirche St. Marien (Boizenburg)
 Marienkirche (Brandshagen)
 St.-Marien-Kirche (Flemendorf)
 Marienkirche (Gnoien)
 St.-Marien-Kirche (Greifswald)
 St.-Marien-Kirche (Grimmen)
 Pfarrkirche St. Marien (Güstrow)
 Marienkirche (Kenz)
 Marienkirche (Klütz)
 St.-Marien-Kirche (Netzelkow)
 Marienkirche (Neubrandenburg)
 Marienkirche (Neustadt-Glewe)
 St. Marien (Nossendorf)
 St.-Marien-Kirche (Parchim)
 St.-Marien-Kirche (Pasewalk)
 St.-Marien-Kirche (Penzlin)
 Pfarrkirche St. Marien (Plau am See)
 Marienkirche (Röbel)
 Marienkirche (Rostock)
 St.-Marien-Kirche (Selmsdorf)
 St.-Marien-Kirche (Stralsund)
 St. Marien (Strasburg)
 Marienkirche (Ueckermünde)
 St.-Marien-Kirche (Usedom)
 St.-Marien-Kirche (Waase)
 Marienkirche (Waren)
 Marienkirche (Wismar)
 St. Marien zu den Weiden (Wismar)
 St. Marien (Ziethen bei Anklam)

Niedersachsen 
 St. Marien (Adenbüttel)
 St. Maria (Ahlum)
 St. Marien (Bad Laer)
 St. Marien (Bevern)
 Kloster Kemnade (Bodenwerder)
 St. Marien (Brandlecht)
 St. Marien (Braunschweig-Querum)
 St. Marien (Breinum)
 Marienkirche (Bröckel)
 Marienkirche (Burlage)
 St.-Marien-Kirche (Buttforde)
 Sankt Maria (Buxtehude)
 Stadtkirche St. Marien (Celle)
 St. Marien (Colnrade)
 St. Marien (Delmenhorst)
 St.-Marien-Kirche (Eimke)
 Neustädter Kirche St. Marien (Einbeck)
 Marienkirche Eldingen
 St. Marien (Friesoythe)
 St. Marien (Glandorf-Schwege)
 St. Marien (Göttingen)
 St. Maria (Grießem)
 St. Marien (Groß Dahlum)
 St.-Marien-Kirche (Großenkneten)
 Marienkirche (Großenwörden)
 St. Maria und St. Cyriakus (Groß Twülpstedt)
 St.-Marien-Kirche (Hainholz)
 St.-Marien-Kirche Hämelschenburg
 St.-Maria-Kirche (Hamswehrum)
 St. Marien (Handorf)
 Gartenkirche St. Marien in Hannover
 St. Marien (Hannover-Nordstadt)
 St. Marien (Harlingerode)
 St. Marien und Bartholomäi (Harsefeld)
 St. Marien (Hechthausen)
 St. Maria (Hemeringen)
 St. Marien (Hessisch Oldendorf)
 St. Marien-Kirche (Hetjershausen)
 Hildesheimer Dom
 St. Thomas und Maria (Hodenhagen)
 St. Marien (Isernhagen)
 St.-Marien-Kirche (Kaarßen)
 Marienkirche (Leeste)
 St. Marien (Lengede)
 St. Marien (Loxstedt) (siehe auch Artikel Loxstedter Totentanz über das mittelalterliche Deckengemälde in der Kirche)
 St. Marien (Lüdersen)
 St. Marien (Lüerdissen)
 St. Marien (Lüneburg)
 St.-Maria-Kirche (Marienchor)
 Marienkirche (Marienhafe)
 St. Marien (Mehle)
 St. Marien (Menslage)
 Marienkirche Molzen
 St. Marien (Mulsum)
 St. Marien (Neuenhuntorf)
 St.-Marien-Kirche (Neuenkirchen) (Land Hadeln)
 Marienkirche (Oldendorf)
 St. Marien (Oldorf)
 St. Marien (Osnabrück)
 St. Marien (Osterode am Harz)
 St. Marien (Oythe)
 St. Maria (Pattensen)
 Marienkirche (Päse)
 St.-Marien-Kirche (Plate)
 St. Marien (Quakenbrück)
 St. Marien (Rehburg)
 Marienkirche (Rethem)
 St.-Mariae-Jakobi-Kirche in Salzgitter-Bad (evangelisch)
 St.-Marien-Kirche in Salzgitter-Bad (katholisch)
 St.-Marien-Kirche in Salzgitter-Engerode (evangelisch)
 St. Marien in Scharnebeck (evangelisch)
 St. Marien (Schillig)
 St. Marien in Schwege (katholisch)
 St. Maria (Sehnde)
 St. Marien (Sevelten)
 Marienkapelle (Söder)
 Kloster St. Marien (Stade)
 St. Marien (Südmoslesfehn)
 Marienkirche Suhlendorf
 St.-Marien-Kirche (Tripkau)
 St. Marien (Ueffeln)
 St.-Marien-Kirche Uelzen
 St. Marien (Varrel)
 St. Marien (Veerßen)
 Marienkirche (Wardenburg)
 St.-Marien-Kirche (Warfleth)
 Marienkirche (Wathlingen)
 St.-Marien-Kirche (Wechold)
 Marienkirche (Wendeburg)
 St.-Marien-Kirche (Wienhausen)
 St. Marien (Wilhelmshaven)
 St.-Marien-Kirche (Winsen)
 Marienkirche (Wolfenbüttel)
 St.-Marien-Kirche (Wolfsburg)
 St. Marien (Wollershausen)
 Marienkirche (Woquard)

Nordrhein-Westfalen 
 Dom St. Marien, Aachen
 katholische Marienkirche (Aachen), Aachen
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Ahlen), Ahlen
 Katholische Pfarrkirche St. Marien, Bad Berleburg
 Marien- und Hubertuskapelle (Beeck), Beeck
 Evangelische Neustädter Marienkirche, Bielefeld
 Evangelische Marienkirche (Jöllenbeck), Bielefeld-Jöllenbeck
 Katholische St.-Marien-Kirche (Bochum), 2002 profaniert, Bochum
 St. Marien (Stiepel), Bochum-Stiepel
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Bonn), Bonn
 St. Marien (Borken-Gemen), Borken
 St. Marien (Burlo), Borken
 Katholische Kirche St. Marien (Detmold), Detmold
 St. Marien (Dinslaken)
 St. Marien (Dorsten), Dorsten
 Evangelische Marienkirche (Dortmund), Dortmund
 Evangelische Marienkirche (Duisburg), erste Ordens- und Hospitalkirche der Johanniter in Deutschland, Duisburg
 Katholische Marienkirche (Düren), Düren
 St. Maria Hilfe der Christen, Düsseldorf
 Katholische St.-Marien-Kirche, Emsdetten
 Stiftskirche Fröndenberg
 Katholische Marienkirche (Fröndenberg)
 St. Marien (Gillrath), Geilenkirchen
 Kapelle Maria am Wege (Gillrath), Geilenkirchen
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Avenwedde), Gütersloh-Avenwedde
 St. Marien (Hemer), Hemer
 Evangelische Marienkirche (Herford), Herford
 Katholische Kirche St. Marien (Herne-Baukau), Herne-Baukau
 Evangelische Marienkirche (Höxter), Höxter
 Evangelische Marienkirche (Iserlohn), Iserlohn
 Katholische Propsteikirche St. Marien, Kempen
 Katholische Marienbasilika (Kevelaer) (Marienbasilika Aufnahme Mariens in den Himmel), Kevelaer
 St. Mariä Empfängnis, Kleve
 St. Maria Ablass, Köln, 1802 aufgegeben
 St. Maria ad Ortum, Köln, 1802 aufgegeben
 Katholische Pfarrkirche St. Maria im Kapitol, Köln
 Katholische Pfarrkirche St. Maria in Lyskirchen, Köln
 Katholische Wallfahrtskirche St. Maria in der Kupfergasse, Köln
 St. Maria ad Gradus (Köln) (Maria zu den Stufen), Köln
 Ehemalige Franziskanerkirche St. Marien (Köln-Altstadt-Süd) 
 Katholische Kirche St. Marien (Köln-Fühlingen), Köln-Fühlingen
 Katholische Kirche St. Marien (Köln-Kalk), Köln-Kalk
 Katholische Kirche St. Marien (Köln-Nippes), Köln-Nippes
 Katholische Kirche St. Marien (Köln-Weiden), Köln-Weiden
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Pesch), Korschenbroich-Pesch
 St. Marien (Holthausen), Laer-Holthausen
 Evangelische Pfarrkirche St. Marien (Lemgo), Lemgo
 Evangelische Große Marienkirche (Lippstadt), Lippstadt
 Kleine Marienkirche (Lippstadt), Lippstadt
 Katholische Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Marien (Lünen), Lünen
 Katholische Wallfahrtskapelle Maria in der Not, Meerbusch-Büderich
 Evangelische Marienkirche (Minden), Minden
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Rheydt), Mönchengladbach
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Neuss), Neuss
 St. Marien (Oberhausen), Oberhausen
 St. Marien (Neuenbeken), Paderborn-Neuenbeken
 Kapelle Marienwinkel, Randerath
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Remscheid), Remscheid
 St. Marien (Wiedenbrück), Rheda-Wiedenbrück
 Marienkapelle (Roetgen), Roetgen
 St. Marien (Scherberg)
 Katholische Kirche St. Marien, Bracht in Schmallenberg
 St. Marien (Schwelm)
 Marienkapelle (Siegburg), Siegburg
 Marienkirche (Siegen), Siegen
 St. Maria zur Höhe (Soest), Soest
 St. Maria zur Wiese (Soest), Soest
 Evangelische Marienkirche (Wallenbrück), Spenge-Wallenbrück
 Evangelische Kirche St. Marien (Dielingen), Stemwede-Dielingen
 Katholische Kirche St. Marien, Steinheim (Westfalen)
 Evangelische Marienkirche, Stift Quernheim
 St. Marien (Velbert)
 St. Marien (Wesel), Wesel-Flüren
 Katholische Pfarrkirche St. Marien (Witten) in Witten
 Katholische Kirche St. Marien (Barmen), Wuppertal-Barmen
 Katholische Kirche St. Marien (Elberfeld), Wuppertal-Elberfeld
 Griechisch-orthodoxe Kirche der Lebensspendenden Quelle (Wuppertal), Wuppertal-Uellendahl-Katernberg

Rheinland-Pfalz 
 Simultankirche St. Maria und St. Christophorus
 St. Maria (Diez)
 Marienkirche (Kaiserslautern)
 Stadtpfarrkirche St. Maria (Landau in der Pfalz)
 St.-Marien-Kirche (Ludwigshafen)
 Wallfahrtskirche St. Marien Saarburg-Beurig
 Kaiser- und Mariendom in Speyer
 Kloster St. Marien oder St. Maria ad ripa in Trier
 St. Maria (Zendscheid) im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Saarland 
 Pfarrkirche Maria Trost (Dillingen/Saar)
 Pfarrkirche St. Marien (Ensdorf (Saar))
 St. Marien (Hühnerfeld)
 Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit und St. Marien (Lebach)
 St. Marien (Neunkirchen (Saar))
 St. Marien (Saarwellingen-Reisbach)

Sachsen 
 Bergkirche St. Marien (Annaberg-Buchholz)
 St. Marien (Delitzsch)
 St. Marien (Dommitzsch)
 Stadtkirche Dippoldiswalde
 Hochzeitskirche Maria am Wasser, Dresden-Hosterwitz
 Evangelisch-lutherischer Dom St. Marien, Freiberg
 Evangelisch-lutherische Marienkirche (Pirna)
 Evangelisch-lutherische Kirche St. Marien (Marienberg), Marienberg/Erzgeb.
 Marienkirche (Dohna)
 Marienkirche (Eilenburg), Lutherstätte
 Marienkirche (Gersdorf)
 Marienkirche (Goldbach)
 Marienkirche (Großenhain)
 Kirche zu den Drei Marien (Härtensdorf, ehemalige Hofkirche der Herrschaft Wildenfels)
 St. Marien (Kamenz)
 Marienkirche (Kleinpösna)
 Marienkirche (Königstein/Sächsische Schweiz), evangelisch-lutherische Stadtkirche in Königstein, Sächsische Schweiz
 Stadtkirche Lauenstein St. Marien und Laurentin
 Marienkirche (Leipzig)
 St. Marien (Limbach-Oberfrohna)
 Marienkirche Niedergräfenhain
 Stadtkirche Oederan
 Marienkirche Putzkau
 St. Marien (Schildau)
 Marienkirche (Torgau)
 Stadtkirche Werdau
 Marienkirche Wickershain (Geithain)
 Dom St. Marien zu Wurzen, urspr. Kollegiatstiftskirche
 St.-Marien-Kirche (Zschopau)
 St. Marien (Zwickau)

Sachsen-Anhalt 
 St. Marien (Bahrendorf)
 St. Marien (Beetzendorf)
 Stadtkirche St. Marien (Bernburg)
 Marienkirche (Dessau)
 St.-Marien-und-Anna-Kirche (Dittichenrode)
 St. Maria und Johannes (Falkenberg)
 St. Marien (Freyburg)
 Marienkirche (Gardelegen)
 St. Marien (Gorsleben)
 St. Marien (Gröbers)
 St. Marien (Groppendorf)
 St. Marien (Groß Rosenburg) (profaniert)
 Sankt-Marien-Kirche (Hakenstedt)
 St. Marien (Haldensleben)
 St. Marien (Halle)
 Havelberger Dom
 St. Marien (Hohenmölsen)
 Marienkirche (Horburg)
 Marienkirche (Ilsenburg)
 St. Marien (Kemberg)
 St. Maria (Köchstedt)
 St. Maria (Köllme)
 St. Marien (Laucha an der Unstrut)
 St. Marien (Leißling)
 Sankt-Marien-Kirche (Magdeburg)
 St. Marien (Magdeburg), Stadtteil Sudenburg
 Marienkirche (Naumburger Dom), Naumburg
 Stadtkirche St. Marien (Prettin)
 St. Marien (Quedlinburg)
 St. Marien (Röglitz)
 St. Marien (Roßlau)
 St. Marien (Rothenburg)
 Marienkirche (Salzwedel)
 St. Marien (Sandersdorf)
 Sankt-Marien-Kirche (Schönebeck)
 St. Marien (Schwerz)
 St. Marien (Stendal)
 Sankt Marien (Schweinitz)
 Dorfkirche Storkau St. Maria und Laurentius
 St. Marien (Weißenfels)
 St.-Marien-Kirche (Wittenberg)
 Marienkirche (Zorbau)

Schleswig-Holstein 
 Marienkirche (Ahrensbök)
 Marienkirche (Bad Segeberg)
 St.-Marien-Kirche (Boren)
 Marienkirche (Büchen)
 St. Marien und St. Johannis (Drelsdorf)
 Marienkirche (Eddelak)
 St.-Marien-Kirche (Esgrus)
 Marienkirche (Flensburg)
 Marienkirche (Grundhof)
 St.-Marien-Kirche (Gudow)
 St. Marien (Hattstedt)
 St.-Marien-Kirche Havetoft
 St.-Marien-Kirche zu Heiligenstedten
 Marienkirche (Horsbüll)
 Marienkirche (Husum)
 St.-Marien-Kirche (Kahleby)
 St.-Marien-Kirche (Kappeln)
 Marienkirche (Lübeck), größte der mittelalterlichen Pfarrkirchen der Stadt
 St.-Marien-Kirche (Norderbrarup)
 Marienkirche (Quickborn)
 St.-Marien-Kirche (Rabenkirchen)
 Marienkirche (Rendsburg)
 Marienkirche (Sandesneben)
 Marienkirche (Schönkirchen)
 St. Marien (Siebenbäumen)
 St.-Marien-Kirche (Sörup)
 Marien-Kirche (Süderlügum)
 St.-Marien-Kirche (Witzwort)

Thüringen 
 St. Maria (Allmenhausen)
 St. Maria (Altenberga)
 St. Maria (Altendorf)
 Marienkirche Artern
 St. Marien (Bad Berka)
 St. Marien (Bischofferode)
 St. Marien (Bleicherode)
 St. Marien (Blintendorf)
 St. Marien (Breitungen)
 St. Marien (Craula)
 Marienkirche (Crawinkel)
 St. Maria im Busch (Dingelstädt)
 St. Marien (Ebenhards)
 Beatae Mariae Virginis (Ehringsdorf)
 St. Marien (Eichelborn)
 Marienkirche (Eichicht)
 Eisenacher Dom
 St. Marien (Eishausen)
 St. Marien (Elende)
 St. Marien (Ellrich)
 St. Marien (Endschütz)
 Erfurter Dom
 Marienkirche (Eyba)
 St. Mariae (Freienbessingen)
 Marienkirche (Gera)
 St. Marien (Gorndorf)
 St. Marien (Gräfenthal)
 Stadtkirche St. Marien (Greiz)
 St. Maria (Grochwitz)
 St. Maria (Großsaara)
 Dorfkirche Haindorf
 St. Marien (Haindorf/Weimarer Land)
 St. Marien (Heilbad Heiligenstadt)
 St. Marien (Heinersdorf)
 Marienkirche Heinersdorf (Wurzbach)
 St. Marien (Heyerode)
 Klosterkirche Ichtershausen St. Georg und Marien
 St. Marien (Kleinbocka)
 Beatae Mariae Virginis (Kleinurleben)
 St. Marien (Königshofen)
 St. Marien (Körner)
 Zu unseren lieben Frauen (Kosma)
 St. Maria (Lindewerra)
 St. Marien (Lützensömmern)
 St. Marien (Marksußra)
 St. Marien (Mattstedt)
 Marienkirche (Mühlhausen)
 St. Maria (Nausiß)
 St. Marien (Niederorschel)
 St. Marien (Nöda)
 Stadtkirche Orlamünde
 St. Marien (Ostramondra)
 St. Marien (Poppenhausen)
 Gottesackerkirche (Pößneck)
 St. Marien (Rimbach)
 Stiftskirche (Römhild)
 Stadtkirche St. Marien (Ronneburg)
 St. Marien (Roth)
 St. Maria virginis (Rüxleben)
 St. Marien (Saalburg)
 Marienkirche (Sallmannshausen)
 Bergkirche St. Marien (Schleiz)
 St. Marien (Schömberg)
 St. Marien (Schönbrunn (Saalburg-Ebersdorf))
 Beatae Mariae Virginis (Schönstedt)
 St. Marien (Schöten)
 St. Marien (Simmershausen)
 Stadtkirche St. Marien (Stadtilm)
 Marienkirche (Stelzen)
 St. Marien (Streufdorf)
 St. Marien (Suhl)
 St. Marien (Tegkwitz)
 St. Maria und St. Georg (Thalbürgel)
 St. Maria (Thimmendorf)
 St. Marien (Treppendorf)
 St. Marien (Triptis)
 Marienkirche Trockenborn
 St. Marien (Voigtstedt)
 Stadtkirche St. Marien (Weida)
 St. Marien (Wetzdorf)
 St. Marien (Zwätzen)

Finnland 
 St. Maria (Pohja)
 St. Maria (Saltvik)

Frankreich 
 Ste-Marie (Alet-les-Bains)
 Notre-Dame-des-Doms (Avignon)
 Ste-Marie (Avrainville)
 Sainte-Marie de Bayonne im Département Pyrénées-Atlantiques
 Sainte-Marie de Buoux
 Notre-Dame-du-Port (Clermont-Ferrand)
 Ste-Vierge (Conilhac-de-la-Montagne)
 Ste-Marie (Eaubonne)
 Ste-Marie (Lanleff)
 Lourdesgrotte
 Notre-Dame de la Garde, Marseille
 Sainte-Marie-Majeure de Marseille, Marseille
 Notre-Dame de Paris
 Notre-Dame de Reims
 Notre-Dame de Strasbourg

Gambia 
 Anglikanische Kathedrale von Banjul
 Römisch-katholische Kathedrale von Banjul

Grenada 
 Church of Our Lady Lily of the Valley (Tempe, Grenada)
 Church of the Queen of the Universe (Mount Moritz)

Griechenland 
 Kathedrale Mariä Verkündigung (Athen), Athen
 Kapnikarea-Kirche, Athen
 Panagia Trypiti, Egio
 Marienkirche (Lindos)
 Panagia Drosiani, Naxos
 Panagia Ekatontapyliani, Paros
 Panagia Episkopi, Santorin
 Panagia Chalkeon, Thessaloniki

Großbritannien: Siehe Vereinigtes Königreich

Indien 
 Marienbasilika (Bengaluru)
 Kathedralbasilika St. Marien, Ernakulam

Irak 
 Marienkathedrale (Akrê)
 Patriarchalkathedrale der Jungfrau Maria, Bagdad

Iran 
 Sankt-Marien-Kirche (Isfahan)
 Marienkirche (Täbris)
 Assyrische Marienkirche (Teheran)

Irland 
 Marienkathedrale von Kilkenny
 St. Mary’s Cathedral (Tuam)

Italien 
 Santa Maria degli Angeli mit der Kapelle Portiuncula, Assisi
 Santa Maria delle Carceri, Assisi
 Santa Maria (Rivotorto), Assisi
 Santa Maria sopra Minerva, Assisi
 Santa Maria Maggiore, Bergamo
 Santa Maria della Croce, Crema
 Santa Maria in Campo, Florenz
 Santa Maria del Fiore, Florenz
 Santa Maria Maggiore, Florenz
 Santa Maria Novella, Florenz
 Dom von Fossano
 Santa Maria delle Vigne, Genua
 Santa Maria di Grottaferrata, Grottaferrata
 Santa Maria del Ponte, Lanciano
 Santa Maria ad Ogni Bene dei Sette Dolori, Neapel
 Santa Maria dei Miracoli, Neapel
 Santa Maria del Carmine Maggiore, Neapel
 Santa Maria della Pace, Neapel
 Santa Maria della Sanità, Neapel
 Santa Maria della Verità (auch bekannt als Sant’Agostino degli Scalzi !), Neapel
 Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, Neapel
 Santa Maria del Parto a Mergellina, Neapel
 Santa Maria di Costantinopoli, Neapel
 Santa Maria Donnalbina, Neapel
 Santa Maria la Nova, Neapel
 Cappella degli Scrovegni, Padua
 Santa Maria La Nova, Palermo
 Santa Maria della Mercede, Palermo
 Santa Maria della Spina, Pisa
 Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Rom
 Santa Maria dell’Anima, Rom
 Santa Maria Antiqua, Rom
 Santa Maria in Aracoeli, Rom
 Santa Maria in Aquiro, Rom
 Santa Maria in Campitelli, Rom
 Santa Maria in Cappella, Rom
 Santa Maria in Cosmedin, Rom
 Santuario della Madonna del Divino Amore, Rom
 Santa Maria in Domnica, Rom
 Santa Maria d’Itria, Rom
 Santa Maria della Luce, Rom
 Santa Maria Maggiore, Rom
 Santa Maria sopra Minerva, Rom
 Santa Maria dei Miracoli, Rom
 Santa Maria di Monserrato, Rom
 Santa Maria in Monterone, Rom
 Santa Maria ai Monti, Rom
 Santa Maria in Montesanto, Rom
 Santa Maria Nova, Rom
 Santa Maria dell’Orto, Rom
 Santa Maria del Popolo, Rom
 Santa Maria del Priorato, Rom
 Santa Maria della Scala, Rom
 Santa Maria in Traspontina, Rom
 Santa Maria in Trastevere, Rom
 Santa Maria in Trivio, Rom
 Santa Maria in Via, Rom
 Santa Maria in Via Lata, Rom
 Wallfahrtskirche Beata Vergine dei Miracoli, Saronno
 Madonna Miracolosa, Taggia
 Madonna di Montecastello, Tignale
 Basilika Madonna di Tirano, Tirano
 Santa Maria Maggiore, Trient
 Santa Maria Maggiore, Triest
 Santa Maria Maggiore, Tuscania
 Santa Maria Formosa, Venedig
 Santa Maria dei Miracoli, Venedig
 Santa Maria della Salute, Venedig
 Santa Maria Gloriosa dei Frari, Venedig
 Santa Maria Zobenigo, Venedig
 Santa Maria Antica, Verona
 Basilika Santa Maria di Monte Berico, Vicenza

Japan 
 St. Marien (Tokio)

Kroatien 
 Maria Formosa (Pula)
 Maria im Fels

Litauen 
 Mariä-Namen-Kirche (Kalvarija)

Malta 
 Pfarrkirche St. Mary in Attard
 Karmelitenkirche in Balluta (San Ġiljan)
 Mariä-Verkündigung-Kirche in Balzan
 Chapel of Our Lady of Damascus, Birgu
 Pfarrkirche St. Mary in Birkirkara
 Santa Marija ta’ Bir Miftuħ
 Kollegiatkirche zur Unbefleckten Empfängnis in Cospicua
 Pfarrkirche Unsere Liebe Frau vom Berge Karmel in Fgura
 Pfarrkirche Unsere Liebe Frau von Loreto in Għajnsielem
 Basilika Mariä Heimsuchung (Għarb)
 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Għaxaq
 Archpresbyterial and Archmatrix Church of the Assumption of Mary, Gudja
 Pfarrkirche Our Lady of Pompei in Marsaxlokk
 Kirche Mariä Verkündigung (Karmelitenkirche) in Mdina
 Marienkirche in Mellieħa
 Rotunde von Mosta (Kirche Maria Himmelfahrt)
 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Mqabba
 Mater-Dolorosa-Kirche in Mqabba
 Wallfahrtskirche Il-Madonna ta' Pinu auf Gozo
 Maria-Geburt-Kirche in Qormi
 Maria-Gnaden-Kapelle in Qrendi
 Mariä-Geburt-Kirche in Rabat
 Unbefleckte-Empfängnis-Kapelle im Wied Gerżuma bei Rabat
 Basilika Maria Geburt (Senglea)
 Stella-Maris-Kirche (Sliema)
 Pfarrkirche Sacro Cuor in Sliema
 Mariä-Verkündigung-Kirche in Tarxien
 Karmelitenkirche (Valletta)
 Kirche zu unserer Lieben Frau von Liesse in Valletta
 Kirche Unsere Liebe Frau auf dem Pfeiler in Valletta
 Church of Our Lady of Damascus in Valletta
 Kathedrale Mariä Himmelfahrt (Victoria)
 Kirche Our Lady of Pompei in Victoria
 Mariä-Verkündigung-Kapelle in Victoria
 Basilika Maria Geburt (Xagħra)
 Pfarrkirche Maria Gnaden in Żabbar
 Marienkapelle in Żabbar
 Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Żebbuġ (Gozo)
 Kirche Mariä Himmelfahrt in Żurrieq
 Kirche Mariä Unbefleckte Empfängnis in Żurrieq

Mexiko 
 Kathedrale von Chihuahua
 Basilika der hl. Jungfrau von Guadalupe
 Kathedrale Mariä Himmelfahrt (Mexiko-Stadt)
 Santa María Tonantzintla, in San Andrés Cholula (Cholula), Puebla

Namibia 
 St.-Marien-Kathedrale (Windhoek)

Neuseeland 
 St Mary’s Church (Church Lane, Christchurch)
 St Mary’s Church (Halswell Road, Christchurch)

Niederlande 
 St. Anna und Maria (Haarlem)
 Mariakerk (Nisse), Zeeland
 Mariakerk (Oirschot)
 Mariakerk (Utrecht)

Norwegen 
 Marienkirche (Bergen)

Österreich 
Päpstliche Basiliken
 Zur Übersicht über alle Marienbasiliken siehe Basilica minor in Österreich: Patrozinium Mariä

 → „Marienbasilika Absam“, ist aber eine Michaeliskirche
 Basilika von Mariazell (Mariazell, Steiermark) M. Geburt
 Basilika Maria Rotunda (Dominikanerkirche, Wien)
 Abteikirche Mariä Himmelfahrt (Seckau, Steiermark)
 Stiftsbasilika Maria Geburt (Klosterneuburg, Niederösterreich)
 Piaristenkirche Maria Treu (Piaristenkirche, Wien)
 Wallfahrtskirche Maria Taferl (Maria Taferl, Niederösterreich)
 Maria Plain (Bergheim (Flachgau), Salzburg)
 Maria Puchheim (Attnang-Puchheim, Oberösterreich)
 Maria Dreieichen (Horn, Niederösterreich)
 Basilika Sieben Schmerzen Mariae (Linz-Pöstlingberg, Oberösterreich)
 Stiftskirche Mariae Himmelfahrt (Lilienfeld, Niederösterreich)
 Stiftskirche Mariae Himmelfahrt (Rein, Steiermark)
 Stiftskirche Mariae Himmelfahrt (Stams, Tirol)

 St. Maria Schnee (Maria Luggau, (Lesachtal), Kärnten)
 St. Mariä Geburt (Maria Roggendorf (Wullersdorf), Niederösterreich)
 Mariä Himmelfahrt (Frauenkirchen, Burgenland)
 Maria Loretto (Loretto, Burgenland)
 Basilika Mariatrost (Graz, Steiermark)

Pfarrkirchen

Kärnten
 Marienkirche (Maria Saal)
Niederösterreich
 Wallfahrtskirche Hafnerberg, Hafnerberg
 Pfarrkirche Wetzelsdorf (Niederösterreich)
 Wallfahrts- und Pfarrkirche Pottenstein
 Pfarrkirche Kleinhain (Niederösterreich)
 Marienkirche (Maria Raisenmarkt), Maria Raisenmarkt
 Pfarrkirche Oberleis hll. Mauritius und Maria
 Pfarrkirche St. Marein in Niederösterreich
Oberösterreich
 Pfarrkirche Braunau-Höft
 Pfarrkirche Maria Neustift
 Marienkirche (Steyr)
Salzburg
 Pfarrkirche Eben im Pongau
 Pfarrkirche Maria Alm
 Filialkirche Mühlrain
Steiermark
 Pfarrkirche Eibiswald
 Marienkirche (Graz)
 Pfarrkirche St. Marein bei Graz
 Maria Pöllauberg
 Wallfahrtskirche Maria Straßengel
Wien
 Wallfahrtskirche Maria Grün (Wien)
 Kirche der Heiligen Jungfrau Maria von Zeituon (Koptische Kirche, Wien)
 Kirche Maria vom Siege (Wien)
 Kirche Mariä Geburt (Wien)
 Pfarrkirche Strebersdorf (Wien)
 Kirche Maria, Mutter der göttlichen Gnade (Wien)

Sonstige

 Wallfahrtskapelle Maria Poetsch, Altenfelden
 Marienkirche (Klagenfurt am Wörthersee) (früher Benediktinerkirche)
 Wallfahrtskirche hl. Maria am Bichele, St. Leonhard im Pitztal
 Wallfahrtskirche Maria Seesal, Niederösterreich
 Filialkirche Ortmann, Niederösterreich

Polen 
 Marienkirche (Białogard) (Belgard a.d. Persante)
 St. Maria auf dem Sande in Breslau
 Marienkirche in Chojna (Königsberg/Neumark)
 St. Peter und Paul (Chojnów), bis 1945 Marienkirche
 Marienkirche (Cieszyn) (Teschen)
 Marienbasilika (Czerwińsk nad Wisłą)
 Marienkirche (Danzig)
 Marienkirche (Darłowo) (Rügenwalde)
 Marienkirche (Gryfice) (Greifenberg in Pommern)
 Marienkirche in Katowice (Kattowitz)
 Dom (Kolberg)
 Basilika Marienbasilika (Krakau)
 Marienkirche Krosno Odrzańskie (Crossen an der Oder)
 Marienkirche (Lubiń)
 Marienkirche (Lwówek Śląski) (Löwenberg in Schlesien)
 Krankenhauskapelle (Olesno)
 Marienkirche in Police (Pölitz)
 Marienkirche (Połczyn-Zdrój) (Bad Polzin)
 Marienkirche (Posen)
 Marienkirche (Słupsk) (Stolp)
 Marienkirche (Stargard)
 Marienkirche (Stettin)
 Marienkirche (Świdwin) (Schivelbein)
 Marienkirche (Szczyrk)
 Marienkirche in Szczytna (Rückers)
 Marienkirche (Trzebiatów) (Treptow an der Rega)
 Marienkirche (Złotoryja) (Goldberg)

Portugal 
 Capela da Nossa Senhora da Glória, Madeira
 Real Basílica de Nossa Senhora e de Santo António de Mafra, Mafra
 Igreja de Santa Maria Maior, Miranda do Douro
 Igreja de Santa Maria da Graça, Setúbal
 Sé de Santa Maria Maior, Viana do Castelo

Rumänien 
 Stadtpfarrkirche (Hermannstadt) (Sibiu)
 Marienkirche (Mehala) (Timişoara)

Russland 
 Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Astrachan)
 Mariä-Verkündigungs-Kathedrale (Kasan)
 Mariä-Entschlafens-Kathedrale (Moskau)
 Mariä-Gewandniederlegungs-Kirche (Moskau)
 Mariä-Verkündigungs-Kathedrale (Moskau)

Schweden 
 Sankt-Marien-Kirche (Helsingborg)
 Marienkirche (Sigtuna)
 Sankt-Maria-Kirche (Visby)
 Sankt-Marien-Kirche (Ystad)

Schweiz 
 Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt (Baden)
 St. Marien (Basel)
 Pfarrkirche St. Marien (Biel)
 Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt (Domat)
 Madonna del Sasso
 Maria-Heilbronn in Luthern Bad
 Stiftskirche Maria Einsiedeln
 Pfarreizentrum St. Maria (Ins)
 Marienkirche (Kandersteg)
 St. Maria Neudorf in St. Gallen
 St. Marien (Olten)
 Kapelle Maria Einsiedeln in St. Gallen
 Sta. Maria (Pontresina)
 St. Marien (Richterswil-Samstagern)
 Marienkirche (Sumiswald)
 Kapelle Mariazell in Sursee
 St. Marien (Thun)
 St. Marien (Wädenswil)
 St. Marien (Winterthur-Oberwinterthur)

Slowenien 
 Basilika der Mutter der Barmherzigkeit, Maribor (Basilica minor)

Spanien 
 Santa María (Almenara de Tormes)
 Kathedrale von Astorga
 Santa María de Badaín
 Konkathedrale von Cáceres
 Santa Maria (Cardet)
 Konkathedrale Santa María (Castellón)
 Santa Maria d’Igualada
 Santa María del Juncal (Irun)
 Santa María (Isún de Basa)
 Santa María (Lebeña)
 Santa Maria (Matadars)
 Santa María (Mixós)
 Santa María (Obarra)
 Santa Maria de Palera
 Santa María de Retortillo
 Santa Maria de Ripoll
 Kathedrale von Tarragona
 Kathedrale von Tortosa
 Basilika der Heiligen Jungfrau der Hilflosen in Valencia
 Konkathedrale Santa Maria (Vigo)
 Santa María (Wamba)

Syrien 
 Kirche Unserer Mutter der Erlösung, Aleppo
 St.-Marien-Kirche des Heiligen Gürtels, Homs
 Marienkirche von Tell Nasri

Tschechien 
 Sankt-Marien-Kirche (Chomutov), Chomutov
 Sankt-Marien-Kirche in Prag, Prager Burg
 Sankt-Marien-Kirche in Prag, Prager Neustadt
 Mariä Heimsuchung (Poštorná)

Türkei 
 Kathedrale von Arapgir
 St.-Marien-Kirche (Diyarbakır)

Ukraine 
 Lateinische Kathedrale Mariae Himmelfahrt, Lemberg

Vereinigtes Königreich

England 
 St Mary’s Church, Berry Pomeroy
 St Mary, Beverley
 Kathedrale von Blackburn
 St Mary’s Church, Burham (auch: Church of St Mary the Virgin)
 Kathedrale St. Maria und St. Helena, Brentwood
 St Mary the Great, Cambridge
 Cheltenham Minster
 St Mary and All Saints, Chesterfield
 St Mary, Dennington
 St Mary in Castro, Dover
 St Mary’s Church, Fleet Marston
 Great Malvern Priory
 St Mary’s Church, Hadleigh
 Church of St Mary the Virgin, Hambleden
 Hemingbrough Minster
 St Mary’s Church, Kirkby Lonsdale
 St Mary’s Church, Lastingham
 St.-Marien-Kathedrale, Lincoln
  London
 St Mary Abchurch
 St Mary Aldermary
 St Mary-at-Hill
 St Mary-le-Bow
 St Mary le Strand
 St Mary Somerset
 St Mary Woolnoth
 St. Mary’s Church (Wimbledon)
 St Maria, Lutterworth
 St.-Marien-Kathedrale, Middlesbrough
 St.-Marien-Kathedrale, Newcastle upon Tyne
 St Mary’s Church, Newnham Murren
 Church of St Mary the Virgin, Oxford
 Reading Minster
 St Mary Redcliffe
 St Mary’s Church, Rye
 St.-Marien-Kathedrale, Salisbury
 St Mary’s Church, Scarborough
 St Mary’s Church, Sevington
 St.-Marien-Kathedrale, Sheffield
 Southwell Minster
 St. Mary’s Church (Swinbrook)
 St.-Marien-Kathedrale, Truro
 St Mary’s Church, Whitby

Schottland 
 St Mary’s Church, Biggar
 St Mary’s Chapel, Dalkeith
 St Mary’s Cathedral, Edinburgh
 Cathedral St Mary, Edinburgh
 St Mary’s Episcopal Cathedral, Glasgow
 St Mary’s Parish Church, Haddington
 St Mary’s Church, Ladykirk
 St Mary’s Church, Lanark
 St Mary’s Church, Maybole
 St Mary’s Church, Whitekirk
 St Mary’s Chapel, Wyre

Wales 
 St. Mary and Bodfan
 St Mary’s Church, Kidwelly

Vereinigte Staaten 
 Marienbasilika (Alexandria)

Zypern 
 Panagia Chorteni
 Panagia Chrysiotissa
 Panagia Karmiotissa
 Panagia Stazousa
 Panagia Chryseleousa (Emba)
 Panagia Chryseleousa (Lysos)
 Panagia Angeloktisti
 Panagia Theotokos (Galata)
 Panagia Theotokos (Galata)
 Panagia tis Podithou
 Panagia tou Arakos
 Panagia tou Arakos
 Panagia Katholiki (Kouklia)
 Panagia Kanakaria
 Panagia Kantariotissa
 Panagia tis Kyras (Livadia)
 Panagia Eleousa (Pano Panagia)
 Panagia Theoskepasti

Siehe auch 
 Maria Einsiedeln (Begriffsklärung)
 St. Mary’s Roman Catholic Church
 St. Mary’s Roman Catholic Church Complex
 St. Mary’s Episcopal Church
 St. Mary’s Church and Rectory
 St. Mary’s Catholic Church
 Santa María la Real
 Liste von Frauenkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Mari!